Jewell (plaats), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 Jewell Enterprises, een Amerikaans filmdistributeur

Personen
 Jewell (artiest) (1968), een Amerikaanse zangeres
 Tony Jewell (Australian footballspeler) (1943), een Australian footballspeler uit Australië
 Tony Jewell (arts) (1950), een Britse dokter
 Tony Jewell (botanicus), een Nieuw-Zeelands botanicus